Memorias de atracos é um filme de curta-metragem, lançado em 2010 na Espanha.

Elenco

Alejandro Casaseca ..... Proprietário
Antonio Chamorro ..... Jornalista
Andrew Dasz ..... Robber
Íñigo Navares ..... Criança
Kike Biguri

Filmes de curta-metragem
Filmes da Espanha de 2010
Filmes de comédia da Espanha
Filmes de fantasia